Iphigénia Tauriszban (vagy Iphigeneia a tauroszok között) Euripidész görög kori drámája
Iphigénia Tauriszban Claude Guimond de La Touche 1757. június 4-én bemutatott drámája
Iphigénia Tauriszban Johann Wolfgang von Goethe 1779. április 6-án bemutatott drámája
Iphigénia Tauriszban Touche drámája nyomán Christoph Willibald Gluck és Nicolas François Guillard 1779. május 18-án bemutatott négyfelvonásos operája